Příjmení Briggs nese více osobností:

 Barry Briggs – novozélandský plochodrážní závodník, čtyřnásobný mistr světa jednotlivců
 David Briggs – rozcestník
 Henry Briggs (1561–1630) – anglický matematik
 Isabel Briggsová Myersová (1897–1980) – americká spisovatelka a spolutvůrkyně soupisu osobnostních typů známého jako Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 Karen Briggsová (* 1963) – reprezentantka Spojeného království v judu
 Katharine Cook Briggsová (1875–1968) – americká spisovatelka a spolutvůrkyně soupisu osobnostních typů známého jako Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 Lyman Briggs (1874–1963) – americký fyzik a pedolog
 Matthew Briggs (* 1991) – anglický fotbalista
 Patricia Briggs (* 1965) – americká spisovatelka
 Stephen Briggs (* 1951) – britský dramatik
 Vic Briggs (1945–2021) – anglický kytarista, pianista, baskytarista a zpěvák